Экономические известия — первая ежедневная украинская деловая газета.

Создана бывшими главными редакторами газеты «Бизнес». Издавалась в 2004—2012 годах. Летом 2012 года перестала выходить печатная версия. Издание трансформировано в портал деловых новостей eizvestia.com. Принадлежит холдингу «Медиа инвест групп».

Хронология

Период печати 

Выходила с мая 2004 года. Основана бывшими главными редакторами газеты «Бизнес» Игорем Власюком и Константином Дониным в марте 2004 года. Финансировал проект Сергей Тигипко.

Газета стала первым украинским экономическим изданием, которое выходило в свет чаще одного раза в неделю. В мае-ноябре 2004 года газета выходила три раза в неделю, с декабря 2004 по сентябрь 2005 года — четыре раза в неделю, далее — пять раз. Принадлежала группе ТАС.

В 2006 году издание приобрел совладелец «Индустриального союза Донбасса» (ИСД) Сергей Тарута. Газета вошла в холдинг «Медиа Инвест Групп», который на тот момент уже владел журналом «Эксперт» и интернет-порталом ubp.com.ua, а с 2010 года начал выпуск женского журнала LQ.

Финансовые проблемы. Переход в онлайн 

Несколько лет подряд в редакции остро стояла проблема долгов по зарплате. Доходило даже до забастовки.

20 июля 2012 холдинг «Медиа инвест групп» объявил о прекращении выпуска печатных версий газеты «Экономические известия», журнала «Статус» и их консолидацию в интернет-портал и деловых новостей eizvestia.com. В тот же день вышел последний (1813-й) номер газеты.

В конце 2012 года с портала уволили часть журналистов. Заработную плату остальных поставили в зависимость от статистики просмотров их материалов.

Судебный процесс с банком «Союз» 

Весной 2013 года коммерческий банк «Союз» обратился с судебным иском на 1 млн. грн. к издателю «Экономических известий» в связи с перепубликацией с газеты «Зеркало недели. Украина» на интернет-портале eizvestia.com статьи журналиста Юрия Бутусова о фактах хищения средств в АО «Родовид Банк». Впоследствии ещё один иск на аналогичную сумму также подал заместитель председателя правления КБ «Союз» и экс-вице-президент АБ «Родовид» Сергей Дядечко. Судовые заседания по обоим искам проходят в закрытом режиме.

Медиа-эксперты считают, что многомиллионные иски к СМИ являются попыткой заставить его молчать и не публиковать невыгодную информацию. Также это может быть попыткой рейдерского захвата.

Главные редакторы 

 Константин Донин (март — ноябрь 2004 года).
 Игорь Власюк (декабрь 2004 — июль 2005 года).
 Игорь Сергеев (июль — ноябрь 2005 года).
 Олег Иванцов (ноябрь 2005 — июнь 2006).
 Георгий Осипов (август-2006 — июнь 2007 года).
 Юрий Свирко (июнь 2007 — апрель 2008 года).
 Александр Бердинских (7 апреля 2008 — 9 апреля 2010 года).
 Дмитрий Горюнов (с 12 апреля 2010).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Газета «Экономические известия» не вышла. Коллектив бастует
 Последние «Экономические известия»
 Банк «Союз» подал иск на 1 млн грн. за перепечатку статьи в интернете

Газеты Украины
Газеты Украины на русском языке
Газеты на русском языке
Ожидаемые события в литературе